Hrvatska:
 Lipnik (Ribnik), naselje u općini Ribnik

BiH:
 Lipnik (Gacko, BiH), naselje u općini Gacko
 Lipnik (Ilijaš, BiH), naselje u općini Ilijaš